Sissala ou Sisaala peut être :

Géographie 
 Sissala est
 Sissala ouest

Langues 
 Sisaala, continuum linguistique de langues grusi :
 sisaala occidental
 sisaala tumulung
 sisaali
 paasaal